Мотра:
 Мотра — река в России, приток Оки.
 Мотра — персонаж японских фильмов и комиксов, вымышленная гигантская бабочка.
 Мотра — название нескольких фильмов.